

БССР. 1 января 1926 года 
Делилась на округа и районы
 общее число округов — 10
 общее число районов — 100
 центр БССР — город Минск
 вновь образованы (или вошли в состав)
 Витебский округ — из РСФСР
 Могилёвский округ
 Оршанский округ
 Полоцкий округ
 упразднены:
 Игуменский округ
 список округов (в скобках — число районов):
 Бобруйский (12)
 Борисовский (9)
 Витебский (12)
 Калининский (центр — Климовичи, 10)
 Минский (11)
 Могилёвский (10)
 Мозырский (10)
 Оршанский (10)
 Полоцкий (9)
 Слуцкий (7)

 1926